Мулета — кусок ярко-красной материи, которым во время корриды тореадор дразнит быка.
 Мулета — небольшое парусное судно, применявшееся для рыболовства у берегов Испании и Португалии.
 «Мулета» — литературно-художественный альманах, издававшийся в Париже с 1984 года.